

Persone
 Bernardina Floriani, nota come Giovanna Maria della Croce (1603-1673), monaca e badessa italiana
 Francesco Floriani, o Floreani (dopo il 1500-1586 circa) – pittore e architetto italiano
 Piero Floriani (1942) – docente e politico italiano
 Yuri Floriani (1981) – atleta italiano, specialista dei 3000 metri siepi

Personaggi immaginari
 Alberto Floriani – personaggio della serie a fumetti italiana Diabolik

Altro
 Fondazione Floriani – organizzazione senza scopo di lucro fondata a Milano nel 1977

Pagine correlate
Florian